Фірсов — російське прізвище, яке походить від чоловічого імені Фірс. Відомі носії:

Фірсов 
 Фірсов Анатолій Васильович (1941—2000) — легендарний радянський хокеїст, один з найкращих нападників в історії хокею. Заслужений майстер спорту СРСР (1964).
 Фірсов Афанасій Осипович (1883—1937) — керівник Харківського конструкторського бюро з машинобудування у 1931—1936 роках.
 Фірсов Вадим Миколайович (1978) — російський футболіст, який виступав в тому числі за українські клуби Зірка (Кіровоград) і Зоря (Луганськ).
 Фірсов В'ячеслав Олександрович (1971—2014) — старший прапорщик, учасник російсько-української війни.
 Фірсов Дмитро Борисович (1980—2020) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фірсов Єгор Павлович (1988) — український політик, Народний депутат України 7-го скликання.

Фірсова 
 Фірсова Джемма Сергіївна (1935—2012) — радянська і російська актриса, режисер документального кіно, громадський діяч.

Псевдоніми 
А. Фірсов — один з літературних псевдонімів російського письменника Андрія Платоновича Климентова, більш відомого як Андрій Платонов.

Російські прізвища